Östasiatiska föreningen, 林雪平大學東亞協會 (romaji: , pinyin: , hangul:), är en studentförening vid Linköpings universitet som bildades 28 april 2009 som en sammanslutning för studenter med intresse för Östasien. Idag har föreningen cirka 200 medlemmar, både från Sverige och från Östasien. 

Föreningen anordnar löpande konversationspass (會話角) på japanska, kinesiska, koreanska, engelska och svenska samt temakvällar. Föreningens syfte är att ta till vara Linköpings universitets japanska- och kinesiskastudenters intressen, knyta band mellan svenska och östasiatiska studenter vid universitetet samt sprida kunskap om den österländska kulturen på universitetet. 

Årligen arrangeras även:
 Mottagning av nya studenter
 Höstsittning 林大秋季盛宴, kort: 秋宴
 Vårsittning 林大春季盛宴, kort: 春宴

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Linköpings universitet

Linköpings universitet
Studentföreningar vid Linköpings universitet